De naam Ivan werd in diverse Atlantische orkaanseizoenen gegeven aan een tropische cycloon:

Tijdens het seizoen 2004 was er een orkaan Ivan, die de bijnaam Ivan de Verschrikkelijke kreeg.
Tijdens het seizoen 1998 was er ook een orkaan Ivan.
Tijdens het seizoen 1980 werd de naam voor het eerst gebruikt voor een tropische cycloon; voor de orkaan Ivan